Gauthier II peut désigner :
 Gauthier II d'Oisy (990-1041), sire d'Oisy et de Crèvecœur, châtelain de Cambrai ;
 Gauthier II (XI siècle), ecclésiastique breton, évêque de Nantes de 1004 à 1041 ;
 Gautier II Tirel (entre 1100 et 1130 inclus), seigneur de Poix (Picardie), un aristocrate et courtisan franco et anglo-normand ;
 Gauthier II Berthout (-1180), membre de la noblesse féodale du duché de Basse-Lotharingie ;
 Gauthier II de Nemours (-1219), maréchal de France sous Philippe Auguste et Louis VIII ;
 Guillaume II de Dampierre (1196-1231), seigneur de Dampierre de 1216 à 1231 et seigneur de Beaumont (Hainaut) de 1223 à 1231 ;
 Gauthier II de Château-Thierry (-1249), un philosophe scholastique et théologien français ;
 Gauthier II de Montfaucon (vers 1250 - ), seigneur de Montfaucon, de Vuillafans-le-Neuf et des biens situés dans le canton de Vaud qui sont Orbe et Échallens.